Ana de Hannover (Hannover, -La Haya, ) fue una princesa alemana y británica, princesa consorte de Orange-Nassau desde 1734 hasta 1751, por su matrimonio con Guillermo IV de Orange-Nassau, y regente de su hijo Guillermo V desde 1751 hasta su fallecimiento (1759). Desde 1727, ostentó el título de princesa real de Gran Bretaña, siendo la segunda en portar esta dignidad.

Biografía 
Nació en Herrenhäuser Garten, en Hannover, y fue la segunda de los nueve hijos del entonces príncipe de Gales (el futuro Jorge II de Gran Bretaña) y de su consorte, la futura reina Carolina de Brandeburgo-Ansbach.

En 1714, su abuelo, Jorge Luis, accedió al trono británico como Jorge I y Ana —de 5 años—, junto a sus padres y hermanos menores, se trasladaron a Inglaterra. 

Al morir su abuelo en junio de 1727, su padre subió al trono como Jorge II, quien el 30 de agosto del mismo año, le concedió el título de princesa real.

Se casó en la Capilla Real del palacio de St. James, el 25 de marzo de 1734, con Guillermo IV, príncipe de Orange-Nassau-Dietz. El 4 de mayo de 1747, su esposo fue confirmado estatúder hereditario de las Provincias Unidas de los Países Bajos.

De su matrimonio nacieron seis hijos, de los cuales el primogénito varón y las dos hijas siguientes nacieron muertos, además de otra hija fallecida al mes de nacer. Su hija mayor superviviente, Carolina, se casó con su primo lejano, el príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg. El menor de todos los hijos, y único varón vivo, Guillermo Bátavo, era el heredero presuntivo.

El 22 de octubre de 1751, Guillermo IV murió, siendo sucedido por su hijo Guillermo Bátavo (de apenas tres años de edad), con el nombre de Guillermo V. Ana entonces asumió el cargo de princesa-regente por la minoridad de su hijo. En un principio, se mostró como una líder prudente y capaz, pero con el transcurso del tiempo su gobierno se volvió tiránico e impredecible.

Murió en La Haya el 12 de enero de 1759, a los 49 años de edad.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nobles de los Países Bajos del siglo XVIII
Nobles de Reino Unido
Casa de Hannover
Casa de Orange-Nassau
Princesas Reales
Mujeres de la época georgiana
Nacidos en Hannover